Throbbing Pouch est un album de musique électronique de Wagon Christ, sorti en 1995 sur le label .

Titres

Références 

Album musical sorti en 1995
Album de Luke Vibert